Royer, Le Royer, de Royer sont des noms de famille.

Royer est aussi un nom de lieu et un nom d'entreprises.

Patronyme 
 
 Alphonse Royer (1803-1875), écrivain français ;
 Alain Royer (1947-), dessinateur, graveur, auteur, éditeur et illustrateur français ;
 Antoine-Athanase Royer-Collard (1768-1825), médecin français ;
 Augustin Royer (17?-18?), astronome français vivant au temps de Louis XIV ;
 Casimir Royer (1791-1879), homme politique français ; 
 Clara Royer (1981-), auteure française ;
 Clémence Royer (1830-1902), philosophe et femme de sciences ;
 Corinne Royer (1967-), écrivain français ;
 Édith Royer (1841-1924), née Challan-Belval, mystique catholique ;
 Elsa Royer (1976-), actrice et metteuse en scène française ;
 Frédéric Royer (19?-), journaliste et animateur de télévision français ;
  ;
 Jacqueline Royer (1884–19?), artiste lyrique française ;
  ;
 Jean-Baptiste Royer (1733-1807), personnalité politique de la Révolution française ;
 Jean-Michel Royer (1933-2009), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Yves Royer (1944-), écrivain français ;
 Jérémie Royer (1979-), auteur français de bande dessinée ;
 Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (1705-1755), musicien, compositeur et claveciniste français ;
 Lionel Royer (1852-1926), peintre français ;
 Louis-Charles Royer (1885-1970), romancier français de littérature érotique ;
  ;
 Louis Auguste Royer (1833-1923), homme politique français ;
 Marie Royer (1841-1873), actrice française ;
 Pierre Royer (1917-1995), pédiatre français ;
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845), homme politique français de l’Académie française ;
 Pierre-Larie Royer (1756-1821), homme politique français ;
 Régis Royer (19?-), acteur français de théâtre, de télévision et de cinéma ;
  ;
 Sharlene Royer (19?-), actrice québécoise.

Le Royer 
 
 Étienne Le Royer de la Tournerie (1730-1812), juriste français ;
 Jean Le Royer, graveur du Roi au  ;
 Jean Le Royer de Prade (1624-1685), écrivain ;
 Jérôme Le Royer de La Dauversière (1597-1659), fondateur de l'Institut des religieuses hospitalières de Saint-Joseph ;
 Marie-Sophie Leroyer de Chantepie (1800-1888), écrivaine, correspondante de Flaubert ;
 Michel Le Royer (1932-2022), acteur français.
 Philippe Le Royer (1826-1897), homme politique français.

de Royer 
 
  ;
 Clément de Royer (1844-1912), avocat français ;
 Henri de Royer (1876-1960), cavalier français ;
 Ernest de Royer (1808-1877), avocat et homme politique français, ministre de la Justice.

Pseudonyme 

 Lewis Royer Hastings (1904-1988), costumier américain ;
 Raoul Debroeyer (1933-), caricaturiste belge.

Toponyme 

 Royer, commune française, située dans le département de Saône-et-Loire ;
 Lac Le Royer, un plan d'eau intégré aux Lacs Obatogamau, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 .

Entreprise 
 Groupe Royer, entreprise de fabrication de chaussures

Patronyme français
Patronyme anglais
Pseudonyme